Las siglas PHS pueden tener diversos significados:
Public Health Service.
Personal Handyphon System, sistema telefónico usado en un principio en Japón por la compañía NTT DoCoMo con la finalidad de tener un estándar enfocado más a la transferencia de datos que el resto de los estándares 2G.
Partido Humanista de la Solidaridad, partido político brasileño.
PHS (Performance Hardware Stress), sigla que se utiliza para el control de comportamiento por estrés de equipos de comunicación de alta demanda.

PHs (Pastores Hijos), Asociación Pastores Hijos, El Salvador.

Púrpura de Henoch-Schönlein